Castilho (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Castilho (Mindelo), een Kaapverdische voetbalclub uit Mindelo